Дриа́довые () — подсемейство двудольных растений в составе семейства .

Описание 
Кустарники, кустарнички или маленькие деревья. Листья обычно простые. Листорасположение очерёдное. Цветки обоеполые одиночные или собраны в гроздевидное соцветие. Базовое число хромосом 9. Содержат цианогенные гликозиды.

Классификация 
Подсемейство включает в себя 4 или 5 видов:

Примечания

Ссылки 
 

 Дриадовые